Otto von Qualen ist der Name folgender Personen:

* Otto von Qualen der Ältere (1541–1604), deutscher Amtmann in Schwabstedt und Tondern
 Otto von Qualen der Jüngere (1566–1620), deutscher Amtmann in Kiel